Manhattan Transfer (station) - een station van "Pennsylvania Railroad" in New Jersey
 Manhattan Transfer (roman) - roman van John Dos Passos
 The Manhattan Transfer - band